Vereniging (organisatie), een verzameling personen die zich met een bepaald doel georganiseerd hebben in een rechtspersoon
Vereniging (verzamelingenleer), een wiskundige term

Zie ook 
De Vereeniging (doorverwijspagina)
Federatie (doorverwijspagina)
Vereeniging (doorverwijspagina)